Кири́лл Алекса́ндрович Пря́дкин (6 июля 1977, Фрунзе) — киргизско-казахстанский футболист, вратарь. Выступал за сборную Киргизии.

Карьера 
Начинал профессиональную карьеру в клубе ««Кант-Ойл», за который провел всего два матча. Позже несколько лет играл за бишкекский клуб «РУОР-Гвардия» («АиК», «Национальная гвардия», «СКНГ-Гвардия»).

В 1999 году уехал в Казахстан для выступлений за клуб «Кызыл-Жар СК» («Аксесс-Есиль», «Есиль-Богатырь»).

С 2002 года выступал за павлодарский Иртыш».

В 2007 году выступал за «Тобол» Костанай. В 2008 году перешёл в «Жетысу», где провёл два года.

В 2010 году был в заявке за «Атырау», но в чемпионате на поле не выходил.

В начале 2011 года был на просмотре в киргизском «Нефтчи» и выступил за клуб в Кубке Содружества. В итоге перешёл в казахстанский «Восток».

В 2012—2015 выступал за клуб «Кайсар».

Достижения

Командные 
 Чемпион Киргизии: 1994
 Обладатель Кубка Киргизии: 1996
 Чемпион Казахстана: 2002, 2003
 Обладатель Кубка Казахстана: 2007
 Победитель Кубка Интертото: 2007

Примечания 

Футболисты Киргизии
Футболисты Казахстана
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Кант-Ойл»
Игроки ФК «Гвардия» Бишкек
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Нефтчи» Кочкор-Ата
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Кайсар»